Fehér Agyar Jack London 1906-ban megjelent regénye
 Fehér Agyar (1973) Lucio Fulci filmje (ismert még Farkasvér címen)
 Fehér Agyar (1991) Randal Kleiser filmje
 Fehér Agyar (2018) Alexandre Espigares filmje

Hasonló cím
Fehér Agyar visszatér  (1974) Lucio Fulci filmje
 Fehér Agyar 2.: A fehér farkas mítosza (1993) Ken Olin filmje
''